Autore – creatore di un'opera dell'ingegno
Camillo Autore (1882-1936) – architetto italiano
Angelo Autore (1936-2014) – rugbista italiano